Alberto Sainz (né en 1937), footballeur argentin ;
 Alberto Fernández Sainz (1981), coureur cycliste espagnol ;
 Bernard Sainz (1943-), praticien homéopathe français ;
 Borja Sainz (2001-), footballeur espagnol ;
 Carlos Sainz (1962-), pilote de rallye espagnol ;
 Carlos Sainz Jr. (1994-), pilote de course automobile espagnol, fils de Carlos Sainz ;
 Eduardo Sáinz de la Maza (1903-1983), guitariste et compositeur espagnol ;
 Julián Campo Sainz de Rozas (1938-), homme politique espagnol ; 
 Lolo Sainz (1940-), joueur et entraîneur espagnol de basket-ball ;
 Regino Sáinz de la Maza (1896-1981), guitariste et compositeur espagnol, frère d'Eduardo ;
 Renato Sáinz (1899-), joueur bolivien de football.
Patronyme hispanique